Чаплинський — українське прізвище.

Відомі носії:

 Володимир Чаплинський — активіст Євромайдану. Боєць Небесної Сотні, Герой України.
 Данило Чаплинський — польський шляхтич, військовик, урядник Речі Посполитої. Підстароста чигиринський (1646), ротмістр, управитель Олександра Конецпольського в Україні.
 Ігор Чаплинський — український альпініст, майстер спорту, підкорювач 7-тисячників.
 Микола Чаплинський — завідувач кафедри водних та неолімпійських видів спорту Львівськогой державного університету фізичної культури, доцент, кандидат педагогічних наук. Підготував трьох майстрів спорту та двох кандидатів наук. Член президії федерації плавання Львівщини.
 Олена Чаплинська — шляхтянка руська, дружина Даніеля Чапліцького (Чаплинського) і друга дружина Богдана Хмельницького.
 Чаплинський Юрій Віталійович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища